Горове́ц — фамилия.

Известные носители 
 Горовец, Александр Константинович (1915—1943) — лётчик-истребитель, Герой Советского Союза.
 Горовец, Андрей (род. 1987) — белорусский шахматист, гроссмейстер (2017).
 Горовец, Леонид Борисович (1950—2013) — советский, украинский кинорежиссёр и сценарист, педагог, заслуженный деятель искусств Украины (2009).
 Горовец, Рахмиль Яковлевич (Эмиль Горовец; 1923—2001) — советский и американский певец, композитор, автор и исполнитель песен на идише, педагог, радиоведущий.

См. также 
 Горобец
 Горовиц